Village Vert était un label indépendant français, de 1993 à 2009.

Comme sur la plupart des labels indépendants, les moyens financiers étaient limités, mais les artistes bénéficiaient en contrepartie d'une grande liberté artistique, en particulier lors du travail studio et du choix des collaborations.

Le label produisait entre autres les artistes :
 Mercedes Audras
 Déportivo
 Autour de Lucie
 Holden
 Dominic Sonic
 Jack the Ripper (groupe)
 Pierre Bondu
 Kelly De Martino
 Matthieu Malon
 Sporto Kantes
 Luke
 Czerkinsky
 Valérie Leulliot
 Superflu
 Tue-Loup
 William Pears
 Mikado (réédition)
 Orly (aka D. Leroy)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France